Rivarota ima više značenja:
 Rivarota (Pordenone)
 Rivarota (Torino)
 Rivarota (Udine)